Bathurst steht für:

 Bathurst (Toronto Subway), eine U-Bahn-Station in Toronto

Geographie:

 Bathurst Inlet, ein Berg in Kanada
 Bathurst Island (Australien), eine zu Australien gehörige Insel
 Bathurst Island (Kanada), eine zu Kanada gehörige Insel

Orte:

 Banjul (ehemals Bathurst), die Hauptstadt des westafrikanischen Staats Gambia
 Bathurst (New Brunswick), Stadt in der kanadischen Provinz New Brunswick
 Bathurst (New South Wales), Stadt in Australien
 Bathurst (Südafrika), Stadt in Südafrika

Schiffe:

 Bathurst (1918), Minensucher und -leger der argentinischen Marine (Stapellauf 1918)
 HMAS Bathurst, der Name zweier Schiffe der australischen Marine

Bathurst ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Bathurst (* 1968), Dichter
 Allen Bathurst, 1. Earl Bathurst (1684–1775), britischer Adliger
 Benjamin Bathurst of Paulerspury (1635–1704), britischer Abgeordneter, Gouverneur von East Indian Company
 Benjamin Bathurst (1784–vermutlich 1809), britischer Diplomat
 Charles Bathurst (Politiker) (1754–1831), britischer Politiker
 Charles Bathurst, 1. Viscount Bledisloe (1867–1958), britischer Abgeordneter, Generalgouverneur von Neuseeland
 Christopher Bathurst, 3. Viscount Bledisloe (1934–2009), britischer Peer und Politiker
 David Benjamin Bathurst (* 1936), britischer Admiral of the Fleet

 Otto Bathurst (* 1971), britischer Regisseur
 Ralph Bathurst (1620–1704), englischer Arzt, Chemiker und Theologe
 Richard Bathurst (1722/23–1762), englischer Arzt und Schriftsteller
 Robert Bathurst (* 1957), britischer Schauspieler